Макеевское ПУВКХ — крупнейшее подразделение КП "Компания «Вода Донбасса» как по мощности производства, так и по численности работающего персонала.

История 
С 1932 года Макеевка начала снабжаться водой из Ольховского и Зуевского водохранилищ, которые до 1959 года — строительства канала «Северский Донец — Донбасс» были для города основными источниками питьевой воды. Канал является основным источником питьевой воды города. Его длина составляет 130 км, из них 22 км в пределах Макеевки. Водоснабжение города Макеевка осуществляется от двух фильтровальных станций — Макеевской фильтровальной станции Макеевского ПУВКХ и Верхнекальмиусской фильтровальной станции Донецкого РПУ КП "Компания «Вода Донбасса» (обеспечивает водоснабжение части Червоногвардейского района).

История развития Макеевского ПУВКХ как самостоятельного предприятия начинается в 1930-х годах. 2 августа 1931 года при горкомхозе была создана служба водоснабжения города. Эта дата и является началом отсчета работы городского водоканала. Затем предприятие вошло в состав «Донецкоблводоканал», имело подчинение администрации города Макеевка, а в июле 2012 года КП «Макеевский горводоканал» вошел в состав КП "Компания «Вода Донбасса», как Макеевское ПУВКХ. В июле месяце 2013 года в состав Макеевского ПУВКХ вошло Макеевское районное производственное управление (РПУ), которое до указанной даты было самостоятельной структурной единицей КП "Компания «Вода Донбасса», а ранее структурной единицей «Укрпромводчермета». Макеевское РПУ, как самостоятельное подразделение, функционирует с июня 1934 года. До этого его водопроводы входили в состав Сталинского райуправления.

В состав обособленного подразделения Макеевского ПУВКХ входят производственные участки Советского, Центрально-Городского, Кировского, Горняцкого, Червоногвардейского района, а также Макеевский, Крынковский и Ольховский производственные участки, которые включают в себя 2 фильтровальные станции, 20 канализационных и 41 водопроводные насосные станции, 3 подземных водозабора, 4 очистных сооружения сточных вод.

2 водохранилища, гидротехнические сооружения, созданные с целью обеспечения ритмичной работы системы объектов водообеспечения и водоотведения.

Основным видом деятельности Макеевского ПУВКХ КП "Компания «Вода Донбасса» является обработка и распределение воды питьевого качества потребителям городов: Макеевка, Харцызск, Иловайск, Ждановка и п.г.т. Пантелеймоновка; обеспечение технической водой промышленных предприятий городов Макеевка и Харцызск; сбор, транспортировка и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от потребителей города.

Водопроводная вода после множественных этапов очистки и обеззараживания доставляется потребителям по 1562 км водопроводов. Следует отметить, что протяженность сетей Макеевского ПУВКХ является самой большой в Донецкой области и составляет 1590 км, в том числе сетей централизованного водоснабжения 56 км, сетей муниципального водоснабжения — 1506 км, технических водоводов 28 км. Протяженность канализационных сетей −625 км.

Водоотведение, как и водоснабжение, играет немаловажную роль в обеспечении необходимых условий проживания в городе. Система водоотведения — необходимый элемент современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в ее работе могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе. Поэтому обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения является одной из основных задач Макеевского ПУВКХ КП "Компания «Вода Донбасса».

Для поддержания в работоспособном состоянии такого огромного хозяйства и качественного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения потребителям на предприятии трудится целый состав специалистов, который работает посменно — 8 и 12-ти часовые рабочие смены, на июль 2021 года штат предприятия составляет 1370 человек.

На предприятии работают 233 человек с высшим образованием, 340 человек с неполным высшим образованием и 34 человек с базовым высшим образованием.

Без отрыва от производства обучается в высших учебных заведениях 14 сотрудников (1,1 % от общего количества).

В целом, почти полуторатысячный коллектив предприятия за весь 90-летний период своей деятельности показал себя в работе как единый слаженный механизм, сцементированный высококлассными специалистами, не жалеющими времени и труда во имя исполнения своего священного долга — доброкачественного и устойчивого предоставления услуг питьевого водообеспечения и водоотведения населения.

В 2021 году Макеевское ПУВКХ КП «Компания „Вода Донбасса“ отмечает 90-летний юбилей.

Руководители 
 Директор Макеевского ПУВКХ КП Компания Вода Донбасса» — Григорьев Андрей Алексеевич (В 2005 г. поступил на работу в ГПП «Укрпромводчермет» инженером-технологом. В том же году стал начальником очистных сооружений питьевой воды, а в 2008 году назначен начальником участка магистральных водоводов того же предприятия. В 2010 году назначен директором КП «Макеевский горводоканал», которое позже стало Макеевским ПУВКХ.)
 Главный инженер Макеевского ПУВКХ КП Компания «Вода Донбасса» — Павлюченко Виталий Валерьевич (В КП «Макеевский горводо­канал» начал свою трудовую деятельность в ноябре 1998 года мастером насосных станций, затем работал мастером водопроводной сети ПУ Горняцкого района. С мая 2000 года был переведен начальником Центрально-городского района по эксплуатации во­допроводной сети. На этом участке работы Павлюченко В. В. вывел район в один из лучших в водоканале. С марта 2006 года Павлюченко В. В. назначен на должность главного инженера коммунального предприятия «Макеевский горводоканал». С 2012 года после реорганизации предприятий — главный инженер Макеевского ПУВКХ КП "Компания «Вода Донбасса»).

Структура предприятия

Макеевский производственный участок 
В структуру участка входят: Макеевская фильтровальная станция, ВНС «Основная», ВНС «Северная», ВНС «Землянки», ВНС м-н «Строитель». На очистные сооружения МФС вода подаётся Региональным управлением по эксплуатации канала из канала «Северский Донец — Донбасс» или Макеевского резервного водохранилища (при остановках или сокращенных режимов работы канала).

Насосная станция 2-го подъема «Основная» осуществляет подачу питьевой воды на гг. Макеевку, Харцызск, Иловайск, близлежащие к г. Шахтерск и г. Зугрэс поселки (Водобуд, Николаевка,Заречье), пгт. Пантелеймоновку, Также технической группой насосов насосной станции «Основная» осуществляется подача воды в г. Харцызск (завод «Силур» и садовые общества) и г. Иловайск.

Насосная станция 3-го подъема «Северная» является большим водораспределительным узлом, осуществляющим подачу питьевой воды на г. Макеевку в 4-х разных направлениях (нижняя зона часть Центрально-Городского района), верхняя зона (Кировский и частично Червоногвардейский район), город (частично Кировский и Центрально-Городской район) и на пос. ЯКХЗ.

Насосная станция 1-го подъема «Землянки» обеспечивает подачу технической воды из канала «Северский Донец-Донбасс» промпредприятиям г. Макеевки (ЯКХЗ, Макеевкокс, МКХЗ, Макеевский филиал ЕМЗ).

ВНС м-н «Строитель» обеспечивает питьевой водой пос. Черемушки Ц-Городского района.

Ольховский производственный участок 
В структуру участка входят: Ольховская фильтровальная станция, ВНС «Ольховая», Ольховское водохранилище.

Насосная станция 2-го подъема «Ольховая», с группой насосного оборудования 1-го подъема, осуществляет подачу питьевой воды на гг. Харцызск и Ждановку, а также технической воды из Ольховского водохранилища садовым обществам г. Харцызска.

Комплекс очистных сооружений (КОС) 
КОС включает в себя 4 очистных сооружения: Городские очистные сооружения, очистные сооружения пос. Нижняя Крынка, очистные сооружения пос. Ханженково-Северный и очистные сооружения пос. Холодная Балка.

Производственный участок обеспечивает пропуска и очистку стоков, контроль над количеством и качеством поступающей и выходящей сточной воды, ведение технологического процесса по ступеням очистки (механической, биологической, обеззараживания очищенных сточных вод).

В 2020 году в подчинение КОС была передана Главная канализационная насосная станция, которая перекачивает стоки от частей Горняцкого, Советского, Червоногвардейского районов, всей центральной части г. Макеевка. Это 60 % из общего объема стоков, поступающих на очистные сооружения от 74 тыс. жителей города. Фактическая производительность насосной станции 12 тыс. м3/сут.

Производственный участок насосных станций и водопроводных узлов (ПУНС и ВУ) 
Производственный участок обслуживает 29 насосных станций, в том числе: 20 ВНС (8 ВНС Червоногвардейского района, 8 ВНС Ц-Городского района, 4 ВНС Горняцкого района) и 9 КНС (4 КНС Червоногвардейского района, 3 КНС Ц-Городского района, 2 КНС Горняцкого района).

В своей деятельности ПУНС и ВУ занимается анализом работы насосных станций для определения фактических расходов и напоров насосов, техническим обслуживанием насосных станций, ремонтом механического и электрического оборудования, планово-предупредительным ремонтом насосов и запорной арматуры. Производственным участком насосных станций и водопроводных узлов проводится оптимизации и гидравлические исследования работы насосных станций, а также измерения фактических суточных расходов воды в зимний, весенний и летний период года, после чего осуществляется подбор и установка нового насосного оборудования на насосных станциях Макеевского ПУВКХ.

Участок магистральных водоводов и капитального ремонта 
Участок осуществляет поддержание в надежном и безаварийном состоянии более 116 км магистральных сетей предприятия.

Участок по эксплуатации водопроводных сетей Ц-Городского района 
Участок обслуживает 257 км водопроводных сетей Ц-Городского и части Кировского районов.

Участок по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей Кировского района 
Участок обслуживает 89,6 км водопроводных сетей и 75,2 км канализационных сетей Кировского района.

Участок по эксплуатации водопроводных сетей Горняцкого района 
Участок обслуживает 307 км водопроводных сетей Горняцкого района, 3 подземных водоисточника (пос. Холодная Балка, пос. Высокий, пос. Маяк), 4 ВНС, 2 подкачки питьевой воды, 1КНС.

Участок по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей Червоногвардейского района 
Участок обслуживает 346,3 км водопроводных сетей и 137 км канализационных сетей Червоногвардейского района.

Участок по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей Советского района 
Участок обслуживает 505,6 км водопроводных сетей и 124,7 км канализационных сетей Советского района, 7 ВНС, 8 КНС.

Крынковский производственный участок 
Участок обслуживает ВНС «Крынка», гидротехнические сооружения (плотины) Ханженковского и Зуевского водохранилищ.

Насосная станция 1-го подъема «Крынка», с группой насосного оборудования, осуществляет подачу технической воды на Харцызский трубный завод и садовые общества г. Харцызска.

Примечания

Ссылки 
 Макеевское ПУВКХ в справочнике «Всё о ДНР».

Компании Украины
Предприятия Макеевки
Коммунальные компании
Компании, основанные в 1931 году